Diplocarpon — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1912 року.

Класифікація 
До роду Diplocarpon відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Wolf, F.A. 1912. The perfect stage of Actinonema rosae. Botanical Gazette Crawfordsville. 54(3):218-234 - P.231

Роди грибів